Patrick Martinez - astronomo amatoriale francese.
 Patrick Martinez - artista statunitense (1980-).
 Patrick Martinez - lottatore statunitense (1990-).